Ferrarese est à l'origine un adjectif italien signifiant « de Ferrare ». Il apparaît notamment dans :

Nom de famille 

 Ercole Ferrarese (1450-1496), surnom du peintre italien Ercole de’ Roberti
 Ortolano Ferrarese (1490-1525), peintre italien
 Paolo Ferrarese (~1565-~1600), religieux italien
 Adriana Ferrarese (1755-1804), chanteuse d'opéra italienne

Nom de lieu 
 Transpadana Ferrarese, région historique italienne

Gastronomie 
 Coppia Ferrarese, pain en croix